Maid of the Mist (album), een album van BZN
 Maid of the Mist (boottoer), een rondvaart langs de Niagarawatervallen